Palmira bezeichnet:
 Palmira (Vorname), weiblicher Vorname 
 Palmira (Kolumbien), Stadt in Kolumbien
 Palmira (Kuba), Municipio in Kuba
 Palmira (Chimborazo), Ort in Ecuador
 Palmira (Coahuila), Ort in Mexiko
 Palmira (Veracruz), Stadt in Mexiko
 Palmira (Venezuela), Stadt in Venezuela
 Bistum Palmira, römisch-katholische Diözese in Kolumbien
 Palmira dei Greco-Melkiti, die italienische Schreibweise des Titularerzbistums Palmyra dei Greco-Melkiti
 Nueva Palmira, Stadt in Uruguay
 Palmira, regina di Persia, heroisch-komische Oper von Antonio Salieri
 den ehemaligen Namen einer Ortschaft in Brasilien, heute Santos Dumont (Minas Gerais)

Siehe auch:
 Palmyra (Begriffsklärung)
 Palmaria